Imaginär kan syfta på:

 Imaginär del – en del av komplexa tal
 Imaginära tal – ett tal vars kvadrat är ett negativt reellt tal
 Imaginära enheten – ett tal som vanligtvis definieras genom identiteten: